Mengin est un ancien nom de baptême français (prénom) en usage au moins depuis le  jusqu'au , selon les archives vosgiennes, devenu patronyme français, très présent dans l'est de la France et en particulier dans le département des Vosges où il est né.

Étymologie 
Mengin est une des nombreuses variantes hypocoristiques (diminutif affectueux) par aphérèse (suppression de la première syllabe) de l'ancien prénom Demenge, très fréquent du Moyen Âge jusqu'au , en Lorraine et en particulier dans les départements des Vosges et de Meurthe-et-Moselle. Il existe également le patronyme , qui lui, est plus fréquent que Mengin, tous deux très présents en Lorraine.

Le prénom Demenge provient de Dominicus (qui appartient au Seigneur), dérivé de dominus (le seigneur). Il s'agit donc d'une variante lorraine du prénom Dominique. Le prénom et le patronyme Demenge ont pris naissance dans les Vosges, département où le patronyme détient la plus grande fréquence pendant plusieurs siècles et jusqu'à aujourd'hui.

Statistiques sur le patronyme Mengin 
Selon le site Genealogie.com, le patronyme Mengin est classé au 13551 rang des noms les plus portés en France, et 696 personnes sont nées en France avec le patronyme Mengin depuis 1890, dans 60 départements.

Personnalités portant le prénom Mengin 
 Mengin Le Clerc, (vers 1450-1510), un négociant, tabellion-juré, gouverneur et maistre de la monnaie de Nancy, seigneur de nombreux fiefs.

Personnalités portant le patronyme Mengin 
 Famille De Mengin, une famille noble française liée notamment à la Lorraine ;

 Joseph Mengin (1750-1821), un avocat, notaire, homme politique et député français né et lié à Saint-Dié-des-Vosges ;

 Étienne-Henri Mengin du Val d'Ailly (1778-1865), un marin français des expéditions vers les Terres australes, puis gouverneur de l'île Bourbon, et gouverneur de la Martinique ;

 Pierre-Théodore Mengin (1820-1864), fabricant et marchand ambulant de crayons français ;

 Henri Mengin (1852-1927), avocat, et maire de Nancy de 1919 à 1925 ;

 Charles Mengin (1853-1932), peintre académique et sculpteur français ;

 Guy Mengin-Lecreulx  (1914-1983), général de brigade français ;

 Vincent Mengin-Lecreulx (1948-), plasticien français, fondateur du Lieu d'Art Contemporain à La Réunion ;

 Christophe Mengin (1968-), un ancien coureur cycliste français né à Cornimont dans les Vosges ;

 Aurélia Mengin (1979-), comédienne et réalisatrice française.

Toponymie 
Place Henri-Mengin, l'ancien nom d'une place de Nancy, désormais appelée « Place Charles III », et plus couramment « Place du Marché »

Patronymes vosgiens 
Selon les statistiques établies par les éditions Archives et Culture dans leur ouvrage Les noms de famille des Vosges (2008), parmi les 100 noms vosgiens les plus courants, 43 % sont des prénoms et 20 % sont des dérivés de prénoms ou des prénoms composés, soit une grande majorité de 63 % de patronymes vosgiens construits sur des noms de baptême. Exemples :
 ,  et  dérivés de Pierre
 , , , , , , Mengin, , dérivés de Demenge
  et  dérivés de Claude
 , dérivé de Rémy
  (ancien prénom au ) 
  et  (anciens prénoms au )
  dérivé de Guillaume
  et , dérivés de Thierry
 , dérivé de  (ancien prénom)
  dérivé de Georges
  (ancien prénom au )
  dérivé de Quirin (ancien prénom au )
 Colle,  et , , Grandcolas et Groscolas, hypocoristiques de Nicolas
 , , , , Grandgirard
 Humbertclaude dérivé de Humbert (ancien prénom au ) et de Claude
 , Didierjean, , Claudepierre, Clémentdemange, Mangeonjean

Références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien